

Personaggi 
 James Potter – personaggio di Harry Potter, padre di Harry
 James Sirius Potter – personaggio di Harry Potter, primo figlio di Harry

Persone 
 James Potter – imprenditore statunitense
 James Potter – militare statunitense